Leslie Walter Allam Ahrendt (1903 - 1969) foi uma botânica inglesa.

Ligações externas
  

Botânicos do Reino Unido